Мома — многозначное слово (омоним).

 Мома — река в Якутии.
 Мома — аэропорт в Якутии.
 Уезд Мома в провинции Нампула (Мозамбик).
 Мома (буква) — буква тайского алфавита.
 Мома (суахили) — южноафриканская гадюка (Aspidelaps lubricus).
 МоМА — Нью-Йоркский музей современного искусства.
 МОМА — Московское объединение музыкальных ансамблей.
 Мома — род насекомых из семейства Пантиновых.